Anzing heißen folgende geographische Objekte:

 Anzing, Gemeinde im Landkreis Ebersberg, Bayern
Ortsteile:
 Anzing (Außernzell), Ortsteil der Gemeinde Außernzell, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Anzing (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Anzing (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Anzing (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Anzing (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern

 Anzing (Gemeinde Neulengbach), Gemeindeteil von Neulengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Anzing (Gemeinde Würmla), Gemeindeteil von Würmla, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Anzing (Gemeinde Herzogsdorf), Gemeindeteil von Herzogsdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Anzing (Gemeinde Sankt Martin), Gemeindeteil von Sankt Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Anzing (Gemeinde St. Peter am Hart), Katastralgemeinde von St. Peter am Hart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Anzing (Gemeinde Mattsee), Ort in Mattsee, Bezirk Salzburg-Land

und Anzing bezeichnet auch
 ein Flächenmaß, siehe Anzing (Einheit)